Авер'янов Олександр Олегович (;  4 жовтня 1965) — російський палеонтолог. Фахівець з хребетних мезозою і раннього кайнозою.

Наукова діяльність 
Брав участь в більш ніж 40 палеонтологічних експедиціях в Росії, Узбекистані, Казахстані та Киргизстані. Автор близько 300 наукових статей . Основні наукові інтереси - в галузі філогенії, морфології і еволюції хребетних тварин. Зокрема, ним опубліковані роботи з систематики крейдових і палеогенових хрящових риб, мезозойських амфібій, черепах, динозаврів і птерозаврів, мезозойських і палеогенових ссавців. Він здійснив ревізію фауни динозаврів з пізньої крейди пустелі Кизилкум ( Узбекистан).

Описані таксони 
Авер'янов описав 102 нових види, 60 нових родів, 9 нових родин і 5 таксонів рівня вище родини :

Хрящові риби 

 † Aktaua kizylkumensis Case, Udovichenko, Nessov, Averianov & Borodin, 1997 (Dasyatoidea) 
 † Amylodon emba Nessov & Averianov, 1996 (Chimaeridae) 
 † Amylodon karamysh Averianov & Popov, 1995 (Chimaeridae) 
 † Amylodon tzaritzin Averianov, 1999 (Chimaeridae) 
 † Belgorodon Nessov & Averianov, 1996 (Chimaeridae) 
 † Brachymylus bogolubovi Averianov, 1992 (Callorhynchidae) 
 † Callorhinchus borealis Nessov & Averianov, 1996 (Callorhinchidae) 
 † Cantioscyllium nessovi Ward & Averianov, 1999 (Ginglymostomatidae) 
 † Centrophoroides volgensis Averianov & Glickman, 1996 (Squalidae) 
 † Darbasodus olgae Averianov, 1991 (Edaphodontidae) 
 † Elasmodus avirostrus Averianov, 1999 (Edaphodontidae) 
 † Elasmodus khosatzkyi Averianov, 1999 (Edaphodontidae) 
 † Elasmodus rossicus Averianov, 1999 (Edaphodontidae) 
 † Elasmodus sinzovi Averianov, 1994 (Edaphodontidae) 
 † Elasmodus tsheganicus Averianov, 2001 (Edaphodontidae) 
 † Elasmodus zharyk Averianov, 1999. ( Edaphodontidae ) 
 † Glickmanodus rarus Nessov, Mertiniene & Averianov in Nessov, 1997 (? Distobatidae) 
 † Glikmania tamdyensa Case, Udovichenko, Nessov, Averianov & Borodin, 1997 (Dasyatidae) 
 † Ischyodus obruchevi Averianov, 1992 (Edaphodontidae) 
 † Ischyodus yanschini Averianov, 1991 (Edaphodontidae) 
 † Kushmurunia alata Averianov, 1999 (Chimaeridae) 
 † Lebedidon oskolensis Nessov & Averianov, 1996 (Rhinochimaeridae) 
 † Paracorax unilateralis Averianov, 1997 (Anacoracidae) 
 † Protosqualus glickmani Averianov, 1997 (Squalidae) 
 † Stoilodon aenigma Nessov & Averianov, 1996 (Rhinochimaeridae)

Кісткові риби 

 † Albulelops zhylgensis Averianov, Nessov & Udovichenko, 1993 (Albulidae) 
 † Eurasialates innumerabilis Averianov, Nessov & Udovichenko, 1993 (Centropomidae) 
 † Scomberomorus akkumensis Averianov, Nessov & Udovichenko, 1993 (Scombridae) 
 † Xenoscombrinus tripletodon Averianov, Nessov & Udovichenko, 1993 (Scombridae)

Земноводні 

 † Kiyatriton leshchinskiyi Averianov & Voronkevich, 2002 (Urodela)

Черепахи 

 † Amuremys Danilov, Bolotsky, Averianov & Donchenko, 2002 (Lindholmemydidae) 
 † Dollochelys rogovichi Averianov, 2002 (Cheloniidae) 
 † Itilochelys rasstrigin Danilov, Averianov & Yarkov 2010 (Cheloniidae) 
 † Khunnuchelys lophorhothon Danilov, Vitek, Averianov & Glinskiy (Trionychidae) 
 † Puppigerus nessovi Averianov, 2005 (Cheloniidae) 
 † Turgaiscapha kushmurunica Averianov, 2002 (Dermochelyidae)

Лускаті 

 † Calamagras turkestanicus Danilov & Averianov, 1999 (Boidae) 
 † Nessovophis tamdy Averianov, 1998 (Nigerophiidae) 
 † Nessovophis zhylga Averianov, 1998 (Nigerophiidae) 
 † Palaeophis ferganicus Averianov, 1998 (Palaeophiidae) 
 † Palaeophis nessovi Averianov, 1998 (Palaeophiidae) 
 † Palaeophis udovichenkoi Averianov, 1998. ( Palaeophiidae ) 
 † Pterosphenus muruntau Averianov, 1998 (Palaeophiidae) 
 † Simoliophis libycus Nessov, Zhegallo & Averianov, 1998 (Squamata) 
 † Tinosaurus postremus Averianov, 2001 (Agamidae)

Птерозаври 

 † Aralazhdarcho bostobensis Averianov, 2007 (Azhdarchidae) 
 † Volgadraco bogolubovi Averianov, Arkhangelsky & Pervushov, 2008 (Azhdarchidae)

Динозаври 

 † Amtosaurus archibaldi Averianov, 2002 = † Bissektipelta archibaldi Parish & Barrett 2004 року (Ankylosauridae) 
 † Dzharatitanis kingi Averianov & Sues, 2021 (Rebbachisauridae) 
 † Ferganasaurus verzilini Alifanov & Averianov, 2003 (Neosauropoda) 
 † Kileskus aristotocus Averianov, Krasnolutskii & Ivantsov 2010 (Proceratosauridae) 
 † Levnesovia transoxiana Sues & Averianov 2009 (Hadrosauroidea) 
 † Psittacosaurus sibiricus Voronkevich & Averianov, 2000 (Psittacosauridae) 
 † Sibirotitan astrosacralis Averianov, Ivantsov, Skutschas, Faingertz, Leshchinskiy 2017 (Sauropoda) 
 † Tengrisaurus starkovi Averianov & Skutschas 2017 (Sauropoda) 
 † Timurlengia euotica Brusatte, Averianov, Sues, Muir & Butler, 2016 (Tyrannosauroidea) 
 † Urbacodon itemirensis Averianov & Sues, 2007 (Troodontidae) 
 † Volgatitan simbirskiensis Averianov & Efimov, 2018 (Titanosauria)

Птахи 

 † Evgenavis nobilis O'Connor, Averianov & Zelenkov (Confuciusornithiformes) 
 † Kievornis rogovitshi Averianov, Potapova & Nessov, 1990 (Graculavidae) 
 † Mystiornithidae Kurochkin, Zelenkov, Averianov & Leshchinskiy, 2011 року (Mystiornithiformes) 
 † Mystiornithiformes Kurochkin, Zelenkov, Averianov & Leshchinskiy, 2011 року (Aves) 
 † Mystiornis cyrili Kurochkin, Zelenkov, Averianov & Leshchinskiy, 2011 року (Mystiornithidae) 
 † Pseudodontornis tshulensis Averianov, Panteleev, Potapova & Nessov, 1991 (Pelagornithidae)

Ссавці 

 †Acinacodus tagaricus Lopatin, Maschenko & Averianov, 2010 (Amphidontidae)
 †Acrotheria Averianov & Lopatin, 2011 (Mammalia)
 †Adcrocutini Baryshnikov & Averianov, 1998 (Hyaenidae)
 †Aktashmys montealbus Averianov, 1994 (Mimotonidae)
 †Alaymys ctenodactylus Averianov, 1993 (Tamquammyidae)
 †Alymlestes kielanae Averianov & Nessov, 1995 (Zalambdalestidae)
 †Amphibetulimus krasnolutskii Lopatin & Averianov, 2007 (Amphitheria)
 †Anatolmylus rozhdestvenskii Averianov, 1994 (Mimotonidae)
 †Andarakodon Averianov & Potapova, 1996 (Amynodontidae)
 †Anthracolestes sergeii Averianov, Martin & Lopatin, 2014 (Dryolestida)
 †Apotheria Averianov & Lopatin, 2011 (Mammalia)
 †Arnebolagus leporinus Lopatin & Averianov, 2008 (Lagomorpha)
 †Baidabatyr clivosus Averianov, Lopatin, Skutschas, Ivantsov, Boitsova & Kuzmin, 2017 (Multituberculata)
 †Borisodon Archibald & Averianov, 2012 (Zhelestidae)
 †Cadurcodon maomingensis Averianov, Danilov, Jin & Wang, 2017 (Amynodontidae)
 †Crocutini Baryshnikov & Averianov, 1998 (Hyaenidae)
 †Deltatheridium nessovi Averianov, 1997 (Deltatheriidae)
 †Eolantianius russelli Averianov, 1996 (Diacodexeidae)
 †Eoletes tianshanicus Averianov & Godinot, 2005 (Lophialetidae)
 †Ferganodon narynensis Martin & Averianov, 2007 (Eutriconodonta)
 †Hutegotherium yaomingi Averianov, Lopatin, Krasnolutskii & Ivantsov, 2010 (Tegotheriidae)
 †Hyaenictini Baryshnikov & Averianov, 1998 (Hyaenidae)
 †Hypsopalaeolagus Averianov, 2000 (Palaeolagidae)
 †Isphanatherium ferganensis Lavrov & Averianov, 1998 (Hyaenodontidae)
 †Itatodon tatarinovi Lopatin & Averianov, 2005 (Tegotheriidae)
 †Kemchugia magna Averianov, Skutschas, Lopatin, Leshchinskiy, Rezvyi & Fayngerts, 2005 (Amphilestidae)
 †Khodzhentia vinogradovi Averianov, 1996 (Chapattimyidae)
 †Klameliidae Martin & Averianov, 2007 (Eutriconodonta)
 †Lagopsinae Averianov, 2000 (Ochotonidae)
 †Lepus europaeus euxinicus Averianov, 1994 (Leporidae)
 †Lepus tanaiticus gmelini Averianov & Kuzmina, 1993 (Leporidae)
 †Lepus tanaiticus vereschagini Averianov, 1995 (Leporidae)
 †Lepus timidus ponticus Averianov, 1994 (Leporidae)
 †Mammuthus primigenius vrangeliensis Garutt, Averianov & Vartanian, 1993 (Elephantidae)
 †Maobrontops paganus Averianov, Danilov, Wen & Jin, 2018 (Brontotheriidae)
 †Maofelis cantonensis Averianov, Obraztsova, Danilov, Skutschas & Jin, 2016 (Nimravidae)
 †Murtoilestes Averianov & Skutschas, 2001 (Eutheria)
 †Nanolestes mackennai Martin, Averianov & Pfretzschner, 2010 (Amphitheria)
 Nesolagus timminsi Averianov, Abramov & Tikhonov, 2000 (Leporidae)
 †Nuryctes alayensis Lopatin & Averianov, 2004 (Palaeoryctidae)
 †Nuryctes gobiensis Lopatin & Averianov, 2004 (Palaeoryctidae)
 †Nyctereutini Baryshnikov & Averianov, 1998 (Canidae)
 †Olseniidae Erfurt & Averianov, 2005 (Euungulata)
 †Palaeolagina Averianov, 1994 (Lagomorpha)
 †Palaeoryctida Averianov, 2003 (Eutheria)
 †Paritatodon Martin & Averianov, 2010 (Tegotheriidae)
 †Prokennalestes abramovi Averianov & Skutschas, 2000 (Eutheria)
 †Prolagus caucasicus Averianov & Tesakov, 1998 (Ochotonidae)
 †Sabanolagus Averianov, 1998 (Leporidae)
 †Sarcodon udovichenkoi Averianov, 1994 (Micropternodontidae)
 †Sericolagus Averianov, 1996 (Leporidae)
 †Sheikhdzheilia rezvyii Averianov & Archibald, 2005 (Zhelestidae)
 †Sinolagus Averianov, 1998 (Leporidae)
 †Simpsonodontidae Averianov, Lopatin, Krasnolutskii & Ivantsov, 2010 (Docodonta)
 †Simpsonodon sibiricus Averianov, Lopatin, Krasnolutskii & Ivantsov, 2010 (Simpsonodontidae)
 †Sineleutherus issedonicus Averianov, Lopatin & Krasnolutskii, 2011 (Eleutherodontidae)
 †Sineleutherus uyguricus Martin, Averianov & Pfretzschner, 2010 (Eleutherodontidae)
 †Strenulagidae Averianov & Lopatin, 2005 (Lagomorpha)
 †Strenulagus solaris Lopatin & Averianov, 2006 (Strenulagidae)
 †Tashkumyrodon desideratus Martin & Averianov, 2004 (Tegotheriidae)
 †Tribosphenomys secundus Lopatin & Averianov, 2004 (Rodentia)
 †Tribosphenomys tertius Lopatin & Averianov, 2004 (Rodentia)
 †Uchkudukodon Archibald & Averianov, 2006 (Asioryctitheria)
 †Uzbekbaatar wardi Averianov, 1999 (Multituberculata)
 †Yermakia domitor Lopatin, Maschenko, Averianov, Rezvyi, Skutschas & Leshchinskiy, 2005 (Symmetrodonta)
 †Zhalmouzia bazhanovi Averianov & Archibald, 2014 (Zhelestidae)

Примітки

Посилання 
 Профіль О. О. Авер'янова на сайті ResearchGate 
 Профіль О. О. Авер'янова на сайті Google Академія 
 Сторінка О. О. Авер'янова на сайті Зоологічного інституту РАН 
 Сторінка О. О. Авер'янова на сайті Санкт-Петербурзького університету 

Російські зоологи
Російські палеонтологи
Автори зоологічних таксонів
Теріологи